52-й выпуск  Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 16 апреля 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут 
В 2017 году протяжённость маршрута составила 261 километров с 35 подъёмами и представляла четыре круга различной протяжённости  проходившей по традиционно узким дорогам в области Лимбург. Расположение места финиша не изменилось, в отличие от профиля последнего круга по сравнению с прошлыми годами. Последний подъём на Кауберг располагавшийся ранее непосредственно перед самым финишем теперь проходился в конце предпоследнего круга за 18,9 км до финиша. Теперь финишным подъём стал Bemelerberg за 5,6 км до конца маршрута. Это было сделано организаторами с целью попробовать оживить гонку намного раньше.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 

Амстел Голд Рейс